Појам ОФК може да се односи на:

 ОФК, фудбалску федерацију Океаније
 ОФК Београд, фудбалски клуб из Београда
 Један од других фудбалских клубова са одредницом „Омладински фудбалски клуб”:
 ОФК Бар
 ОФК Бачка
 ОФК Бечеј 1918
 ОФК Бор
 ОФК Братство
 ОФК Брза
 ОФК Будућност Смедерево
 ОФК Будућност
 ОФК Врбас
 ОФК Вршац
 ОФК Гласинац 2011
 ОФК Жарково
 ОФК Звездара
 ОФК Игало
 ОФК Југовић
 ОФК Касиндо
 ОФК Кикинда
 ОФК Колонија Ковин
 ОФК Косаница
 ОФК Лауш
 ОФК Лугомир
 ОФК Михајловац
 ОФК Младеновац
 ОФК Младост
 ОФК Ниш
 ОФК Оџаци
 ОФК Петровац
 ОФК Полет 1926
 ОФК Раван
 ОФК Раднички Ковачи
 ОФК Ремонт 1959
 ОФК Синђелић
 ОФК Славија
 ОФК Слога Горње Црњелово
 ОФК Стари Град
 ОФК Титоград
 ОФК Топличанин
 ОФК Хајдук Кула
 ОФК Шапине
 ОФК Шековићи